Biografies:
 Amélie Lang, nom real de Fernande Olivier, model i artista francesa i parella sentimental del pintor Pablo Picasso
 Andrew Lang, escriptor, antropòleg i recopilador de contes escocès
 Anton Lang (Munic, 1804 - ?), compositor alemany 
 Arnold Lang, taxonomista
 Cosmo Gordon Lang, primer Baró Lang de Lambeth, prelat anglicà arquebisbe de York i de Canterbury
 Fritz Lang, director de cinema alemany d'origen austríac
 Hermann Lang, pilot de curses automobilístiques alemany
 Ignacio Lang, artista porto-riqueny
 Jack Lang, polític francès
 Jonny Lang, cantant i compositor de blues, gospel i rock estatunidenc
 k.d. lang, cantant i compositora de country i pop canadenca
 Lang Lang, pianista virtuós xinès
 Matthäus Lang von Wellenburg, cardenal alemany
 Richard Lang, ciclista australià
 Sebastian Lang, ciclista alemany
 Serge Lang, matemàtic i activista polític francès
 Stephen Lang, actor estatunidenc
 Walter Lang, director de cinema, guionista, actor i director de fotografia estatunidenc
 Wang Lang, senyor de la guerra i polític xinès
 Xiang Lang, vassall xinès de Liu Bei de Shu Han, i oncle de Xiang Chong
 Toponímia: Lang-kin, estat tributari protegit del grup d'Estats Khasis a Meghalaya